De Tweeling (boek), boek van Tessa de Loo over twee zussen Lotte en Anna
 De Tweeling (theater), een toneelstuk gebaseerd op het boek
 De Tweeling (film), Nederlandse speelfilm van Ben Sombogaart gebaseerd op het boek
 De Tweeling, gebouwencomplex aan de Strawinskylaan in Amsterdam, in 2018 omgedoopt tot 2Amsterdam

Zie ook 
 Tweeling (doorverwijspagina)